Просетин може бити:

 Просетин (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република
 Просетин (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република